Cucumaria är ett släkte av sjögurkor. Cucumaria ingår i familjen korvsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korvsjögurkor
Cucumaria